Palazzo Giordani ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo Giordani (Cerreto Sannita) in Cerreto Sannita
 Palazzo Giordani in Parma